El término cruce hace referencia a varios conceptos y nombres de lugares o de obras artísticas y también hace una gran referencia biológica en el ecosistema por lo cual al hacer un cruce entre dos animales de diferente raza va a salir un animal de distintos genes :
 Paso de peatones
 Intersección vial
 Cruce (ficción), o el encuentro de dos franquicias en diversos medios como literatura, televisión, videojuegos, entre otros
 intersección en geometría
 Lo relativo a la reproducción sexual y en ocasiones la reproducción asexual, especialmente cuando se produce entre dos razas, variedades o especies distintas, dando lugar a mestizaje o hibridación. Véase: genética, notogénero y retrocruzamiento (retrocruce o cruzamiento prueba)
 Cruce de razas de perros
 En forma alegórica, lo surgido por combinación de elementos diferentes

Lugares 
 Cruce de Arinaga. Uno de los barrios que compone el municipio de Agüimes, en la isla de Gran Canaria.
 Cruce de Villaverde. Barrio del Distrito de Villaverde, Madrid (España).
 Cruce de Los Patos o Paso de Los Patos es un paso cordillerano entre Argentina y Chile.
 Cruce Culta localidad del municipio de Challapata en Bolivia.

Películas 
 Cruce de caminos
 Cruce de destinos

Historia 
 Cruce de los Andes 
 Cruce del Atlántico del cuerpo expedicionario francés (1780). Episodio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

Además 
 Crucenieve. Modalidad de motociclismo realizada mediante vehículos de nieve sobre pistas recubiertas de nieve.

 Cruz 
 Cruces 
 Cruzado